
Termin kobalt hidroksid ima više značenja.

 Kobalt(II) hidroksid
 Kobalt(III) hidroksid